Ранчо Магдалена има више значења:

 Ранчо Магдалена (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Магдалена, Хаиме Барсенас (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику